Rushan Rafikovich Abbyasov – funzionario russo
 Shamil Abbyasov – ex triplista e lunghista kirghiso